Герцог де Ансола — испанский аристократический титул. Он был создан 15 марта 1887 года королем Альфонсо XIII для его родственника Луиса де Хесуса де Бурбона и Бурбон-Браганса (1864—1889).

Луис де Хесус де Бурбон был третьим сыном инфанта Себастьяна Габриеля де Бурбона и Браганса (1811—1875) и принцессы Марии Кристины де Бурбон и Бурбон-Сицилийской (1833—1902). Себастьян был единственным сыном инфанта Педро Карлоса де Бурбона и инфанты Марии Терезы Португальской, старшей дочери короля Португалии Жуана VI. У Луиса было четверо братьев, двое из которых, Франсиско Мария де Бурбон и Педро де Алькантара де Бурбон, также носили герцогский титулы.

Герцоги де Ансола

История герцогов Ансола 
 Луис де Хесус де Бурбон и Бурбон (1864—1889), 1-й герцог де Ансола, третий сын инфанта Себастьяна Габриеля де Бурбона и Браганса (1811—1875) и принцессы Марии Кристины де Бурбон и Бурбон-Сицилийской (1833—1902). Был женат морганатическим браком на Ане Хермане Бернальдо де Кирос и Муньос, 1-й маркизе де Атарфе (1866—1934), потеряв права на испанский трон. Ему наследовал его старший сын:
 Луис де Бурбон и Бернальдо де Кирос (1887—1945), 2-й герцог де Ансола. Он женился на Беатрис Мэри Харрингтон (1891—1971), от брака с которой не имел детей. Его преемником стал его младший брат:
 Манфредо де Бурбон и Бернальдо де Кирос (1889—1979), 3-й герцог де Ансола, 2-й маркиз де Аторфе, 1-й герцог де Эрнани. Был дважды женат. Его первой женой была Мария Летисия де Санто Марина и Ромеро (1899—1925). Вторично женился на Марии Терезе Мариатеги и Артеага (род. 1914), дочери графа Кинтана-де-лас-Торрес и 15-й маркизы де Ла-Гуардия. Оба брака были бездетными. После его смерти титул герцога де Ансола унаследовал его родственник Хуан Хорхе Уолфорд и Бурбон (1912—1999), старший сын Марии Кристины де Бурбон, 2-й герцогини де Марчена (1889—1981), и Леопольда Герберта Джорджа Уолфорда (1881—1958). А титул герцога де Эрнани получила инфанта Маргарита де Бурбон (род. 1939), младшая сестра короля Испании Хуана Карлоса I.
 Хуан Хорхе Уолфорд и Бурбон (1912—1999), 4-й герцог де Ансола, 3-й герцог де Марчена. Ему наследовала его вторая дочь:
 Мария Сесилия Уолфорд Хокинс и Бурбон (род. 14 февраля 1940), 5-я герцогиня де Ансола. Замужем с 1960 года за Фернандо Финатом и Бустосом, 7-м маркизом де лас Альменас (род. 1936).

Генеалогическое дерево

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliaros Españoles. Instituto «Salazar y Castro», del C.S.I.C.

Ссылки 
 Duques de Ansola

Герцоги Испании
Гранды Испании